De blauwwanghoningvogel (Dicaeum maugei) is een zangvogel uit de familie Dicaeidae (bastaardhoningvogels).

Verspreiding en leefgebied
Deze soort telt 4 ondersoorten:
 Dicaeum maugei splendidum: Selayar en Tanahjampea (bezuiden van Celebes).
 Dicaeum maugei maugei: de oostelijke Kleine Soenda-eilanden.
 Dicaeum maugei salvadorii: Moa en Babar (uiterst oostelijke Kleine Soenda-eilanden).
 Dicaeum maugei neglectum: westelijke Kleine Soenda-eilanden.

Externe link
Avibase

Bastaardhoningvogels
Endemisch dier uit Indonesië
IUCN-status niet bedreigd